Fehr ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Fehr ist mittelhochdeutsch ver(e) und steht für den Beruf des Fehr(mann) (Fährmann). 

Fehr ist auch ein altes Zürcher Geschlecht und wird auf der Wappen-Tafel der löblichen Bürgerschaft der Stadt Zürich geführt.

Namensträger

A 

 Anton Fehr (1881–1954), deutscher Agrarwirtschaftler und Politiker
 Arthur Fehr (1904–1983), deutscher evangelischer Pfarrer, Direktor der Anstalt Neuerkerode

B 
 Beat Fehr (1943–1967), Schweizer Autorennfahrer
 Benedikt Fehr (* 1952), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Bernhard Fehr (1876–1938), Schweizer Anglist
 Brendan Fehr (* 1977), kanadischer Schauspieler
 Burkhard Fehr (* 1942), deutscher Klassischer Archäologe

C 
 Conrad Fehr (1854–1933), dänisch-deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer

D 
 Dani Fehr (* 1970), Schweizer Aktfotograf
 Daniel Fehr (1849–1938), Schweizer Stadtgeometer
 Daniel Fehr (Schriftsteller) (* 1980), Schweizer Schriftsteller
 Diana Fehr (* 1974), liechtensteinische Skirennläuferin

E 
 Emil Fehr (1836/1837–1902), Schweizer Verleger
 Eric Fehr (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Erich Fehr (* 1968), Schweizer Politiker (SP), Stadtpräsident von Biel/Bienne
 Ernst Fehr (Architekt) (1881–1966), Schweizer Architekt
 Ernst Fehr (* 1956), österreichisch-schweizerischer Wirtschaftswissenschaftler

F 
 Franz Joseph Fehr (1746–1803 oder 1804), deutscher Komponist
 Fredy Fehr (1917–1979), Schweizer Kunstmaler
 Friedrich Fehr (1862–1927), deutscher Maler, Vertreter des Historismus
 Fritz Fehr (* 1941), Schweizer Sänger (Bass-Bariton), Dirigent und Chorleiter

G 
 Gertrude Fehr (1895–1996), deutsche Fotografin
 Götz Fehr (1918–1982), deutscher Rotkreuz-Aktivist, Kulturvermittler und Sachbuchautor

H 

 Henri Fehr (1870–1954), Schweizer Mathematiker
 Heinrich Jenny-Fehr (1884–1962), Schweizer Kaufmann und Bühnenautor

 Horst Fehr, deutscher Prähistoriker 
 Howard Fehr (1901–1982), US-amerikanischer Mathematikpädagoge
 Hubert Fehr (* 1970), deutscher Prähistoriker

J 
 Jacqueline Fehr (* 1963), Schweizer Politikerin (SP)
 Jakob Fehr (1821–1900), deutscher Lithograph und Fotograf
 Jeff-Denis Fehr (* 1994), deutscher Fußballspieler

 Joseph Anton Fehr (1761–1807), deutscher Komponist
 Jules Fehr, deutscher Hockeyspieler
 Julius Fehr (1855–1900), deutscher Maler

K 
 Kaja Fehr (* 1950), US-amerikanische Filmeditorin
 Karin Fehr Thoma (* 1963), Schweizer Politikerin (Grüne)

 Kurt Fehr (* 1897), deutscher Landrat

L 
 Lisbeth Fehr (* 1938), Schweizer Politikerin (SVP)

M 
 Marcel Fehr (* 1992), deutscher Mittel- und Langstreckenläufer
 Mario Fehr (* 1958), Schweizer Politiker
 Martin Fehr (1905–1978), deutscher Lehrer, Autor und Erfinder
 Max Fehr (1887–1963), Schweizer Musikwissenschaftler
 Michael Fehr (Kunsthistoriker) (* 1949), deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Hochschullehrer
 Michael Fehr (Tiermediziner) (* um 1952), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer 
 Michael Fehr (* 1982), Schweizer Schriftsteller
 Mobi Fehr (* 1994), US-amerikanisch-schweizerisch-japanischer Fußballspieler

O 
 Oded Fehr (* 1970), israelischer Film- und Theaterschauspieler
 Oskar Fehr (1871–1959), deutscher Augenarzt
 Otto Fehr (1880–1968), Schweizer Buchhändler und Verbandsfunktionär

P 
 Peter Fehr (1918–1984), Schweizer Unternehmer
 Peter Nikolaus Fehr (1812–1898), Schweizer Diplomat
 Peter Stefan Fehr (* 1938), österreichischer Künstler

R 
 René Fehr (* 1945), Schweizer Cartoonist und Kunstmaler
 Richard Fehr (1939–2013), Schweizer Stammapostel der Neuapostolischen Kirche
 Roman Fehr (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler
 Rudi Fehr (1911–1999), deutsch-US-amerikanischer Filmeditor 
 Rudolf Fehr (* um 1951), liechtensteinischer Jurist und Richter

V 
 Vanessa Fehr (* 1997), deutsche Handballspielerin
 Victor Fehr (1846–1938), Schweizer Gutsbesitzer und Politiker (FDP)

W 
 Walter R. Fehr (1895–1961), Schweizer Geologe
 Wilhelm Fehr (1891–1967), liechtensteinischer Bankdirektor und Vizepräsident des Staatsgerichtshofes
 William Fehr (1892–1968), südafrikanischer Geschäftsmann und Kunstsammler
 Wolfgang Fehr (* 1952), deutscher Germanist und Fachdidaktiker

Weblinks 
 Fehr bei forebear.io

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname